Froenzenskaja (metrostation Minsk), Wit-Rusland
 Froenzenskaja (metrostation Moskou, RAL), Rusland
 Froenzenskaja (metrostation Moskou, Sokolnitsjeskaja-lijn), Rusland
 Froenzenskaja (metrostation Sint-Petersburg), Rusland